Архиепископ Иоаким (в миру Яков Алексеевич Благовидов; 19 октября 1860, село Кашпир, Сызранский уезд, Симбирская губерния — 18 октября 1930, Ульяновск) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Ульяновский.

Биография 
Родился 19 октября 1860 года в селе Кашпир Сызранского уезда Симбирской губернии.

Окончил Симбирскую духовную семинарию (1882). Рукоположен во иерея в 1884 году.

В 1886 году окончил Казанскую духовную академию со степенью кандидата богословия.

Был законоучителем Симбирской классической гимназии около тридцати лет. В 1918 г. назначен вторым священником Воскресенско-Германовского собора г. Симбирска. С 1920 года стал настоятелем собора.

Овдовев, принял монашество.

В 1921 году хиротонисан во епископа Алатырского, викария Симбирской епархии.

В 1922—1923 годы возглавлял Алатырскую автокефалию, не признававшую власть обновленческого ВЦУ. Затем центр автокефалии переместился в Промзино (ныне Сурское).

С 1923 года находился в Соловецком Лагере Особого Назначения. В июле 1926 года принимал участие в составлении «Соловецкого послания» (обращения к правительству СССР православных епископов из Соловецкого лагеря).

После освобождения в сентябре 1926 года вернулся на свою кафедру.

В марте 1927 года в Карсуне был проведён епархиальный съезд, на котором решался вопрос о каноническом подчинении епархии и выборе епархиального архиерея. Большинство, несмотря категорические возражения епископа Иоакима, было за григорианского епископа Виссариона (Зорина), который и был избран епархиальным архиереем. Большая часть приходов епархии переходит в юрисдикцию григорианского ВВЦС.

Однако Иоаким не сдаётся и начинает активную борьбу с григорианством. Всё больше и больше приходов переходят к епископу Иоакиму из ведения архиепископа Виссариона.

C октября 1927 года — архиепископ Ульяновский (Симбирский).

В январе 1928 года получает регистрацию и прибывает в Ульяновск.

Скончался 18 октября 1930 года в Ульяновске. Похоронен в Ульяновске на Воскресенском городском кладбище.

Ссылки 
 Нектарий (Коробков)
 Архиерейское служение в Симбирской (Ульяновской) епархии в 1832—1989 годах. Часть 6 Часть 7
 Иоаким (Благовидов Яков Алексеевич) // Новомученики и Исповедники Русской Православной Церкви XX века

Епископы Русской православной церкви
Архиепископы Русской православной церкви
Священнослужители, репрессированные в СССР
Выпускники Симбирской духовной семинарии
Выпускники Московской духовной академии
Заключённые Соловецкого лагеря особого назначения
Похороненные в Ульяновске